Bugmann ist der Familienname folgender Personen:
 Urs Bugmann (* 1951), Schweizer Feuilletonist

Bugmann bezeichnet:

die Position eines Ruderers im Boot, siehe Rudern#Bugmann